Капаев — фамилия

 Капаев, Виктор Кириллович (род. 1952) — советский футболист.
 Капаев, Владимир Александрович (род. 1950) — руководитель Ансамбля казачьей песни «Криница».
 Капаев, Иса Суюнович (род. 1949) — ногайский писатель, сын С. И. Капаева.
 Капаев, Руслан (род. 1980) — кыргызский тяжелоатлет, чемпион Азии 2007 года.
 Капаев, Суюн Имамалиевич (1927—2001) — ногайский писатель, отец И. С. Капаева.

См. также